Futbolnij klub Dinamo Brest (, FK Dynama Brest; , normalt bare kendt som Dinamo Minsk) er en hviderussisk fodboldklub fra Brest, der er grænseby til Polen. Klubben spiller i landets bedste liga, og har hjemmebane på Dinamo Stadion. Klubben blev grundlagt i 1960, og har siden da sikret sig en enkelt titel, nemlig den hviderussiske pokalturnering, som man vandt i 2007.

Titler 
 Hviderussisk Mesterskab (1): 2019
 Hviderussisk Pokalturnering (3): 2007, 2017, 2018
 Hviderussisk Superpokalturnering (2): 2018, 2019

Historiske slutplaceringer

Nuværende trup 
Pr. 26. april 2019.

Referencer

Eksterne henvisninger 
Klubbens officielle hjemmeside 

Fodboldklubber i Hviderusland
Etableret i 1960
Brest (Hviderusland)